Брино́н-сюр-Сольдр, Брінон-сюр-Сольдр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 50 км на південний схід від Орлеана, 55 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 488 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1010,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бринон-сюр-Сольдр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бринон-сюр-Сольдр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер